Der Søren-Gyldendal-Preis () ist ein dänischer Literaturpreis, der seit 1958 von der Stiftung Søren Gyldendal Fonden vergeben wird. Der Namensgeber des Preises, Søren Gyldendal (1742–1802), war der Gründer Gyldendals, des heute ältesten und größten Verlages Dänemarks. Der Preis wird jährlich zu seinem Geburtstag am 12. April vergeben und ist mit einer Geldprämie verbunden, die 2015 auf 250.000 Dänische Kronen angehoben wurde. Bis 1994 lag die Prämie bei 10.000 Kronen, von 1994 bis 2000 bei 100.000 Kronen, von 2001 bis 2008 bei 150.000 Kronen und von 2009 bis 2014 bei 200.000 Kronen. Mit dem Søren-Gyldendal-Preis werden hauptsächlich dänische Autoren ausgezeichnet, die gemäß der Stiftungsurkunde „mitten in einer starken und eigentümlichen Schaffenstat“ stehen und durch die Ehrung zu weiterem Einsatz angeregt werden sollen. Dabei wird von Jahr zu Jahr zwischen Autoren der Belletristik und der Sachliteratur gewechselt. Im Jahr 2020 wurden zum ersten Mal Auszeichnungen in vier Kategorien (Belletristik, Sachliteratur, Kinderbücher, Bildung) vergeben, jeder Preisträger erhielt 125.000 Kronen.

Preisträger

Weblinks 
 Preisträger des Søren-Gyldendal-Preises

Einzelnachweise 

Literaturpreis (Dänemark)
Gyldendal, Soren
Erstverleihung 1958